Okonkwo ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Okonkwo Gbuji (* 1931), nigerianischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Enugu
 Arthur Okonkwo (* 2001), englischer Fußballspieler
 Chibuzor Okonkwo (* 1988), nigerianischer Fußballspieler
 Chigoziem Okonkwo (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Nikolaus Okonkwo (* 1963), deutscher Schauspieler
 Onyekachi Okonkwo (* 1982), nigerianischer Fußballspieler

Außerdem ist Okonkwo der Name der Hauptfigur in Chinua Achebes Roman Things Fall Apart (Okonkwo oder Das Alte stürzt) von 1958.